Мутьє ( або ):

Мутьє (Ер і Луар) — муніципалітет у регіоні Центр
 Мутьє (Іль і Вілен) — муніципалітет у регіоні Бретань
 Мутьє (Лот і Гаронна) — муніципалітет у департаменті Лот і Гаронна
 Мутьє (Мерт і Мозель) — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест
 Мутьє (Савоя) — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи

 Мутьє-Вантадур — муніципалітет у департаменті Коррез
 Мутьє-Малькар — муніципалітет у департаменті Крез
 Мутьє-От-П'єрр — муніципалітет у департаменті Ду
 Мутьє-Розей — муніципалітет у департаменті Крез
 Мутьє-Сен-Жан — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Мутьє-ан-Пюїзе — муніципалітет у департаменті Йонна
 Мутьє-ан-Фань — муніципалітет у департаменті Нор
 Мутьє-д'Аен — муніципалітет у департаменті Крез
 Мутьє-ле-Мофе — муніципалітет у департаменті Вандея
 Мутьє-о-Перш — муніципалітет у департаменті Орн
 Мутьє-су-Аржантон — колишній муніципалітет у департаменті Де-Севр
 Мутьє-су-Шантемерль — колишній муніципалітет у департаменті Де-Севр
 Мутьє-сюр-Боем — муніципалітет у департаменті Шаранта
 Мутьє-сюр-ле-Ле — муніципалітет у департаменті Вандея

Мутьє — громада кантону Берн, яка на референдумі 2021 року проголосувала за перепідпорядкування франкомовному кантону Юра, що має відбутися 2026 року
 Мутьє (футбольний клуб) — швейцарський футбольний клуб